L'Aqueduc Augusta ou Aqueduc d'Auguste (Aqua Augusta) peut désigner :

 L'aqueduc alimentant la Rome antique aussi appelé Aqueduc Alsietina : voir Aqueduc d'Auguste (Rome) ;
 L'aqueduc antique de la région de Naples qui se terminait au port de Misène : voir Aqueduc d'Auguste (Naples)